Името Димитър Чобанов може да се отнася до:
 Димитър Чобанов, скулптор
 Димитър Чобанов, футболист